Palir kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Polýrrichos, ö, Thessalien,

Indonesien 

 Desa Palir, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar